Маріо Треві  (; *) — італійський співак, композитор, актор. Він прославився, виконавши у 1963 році на пісню «Indifferentemente», яка перетворилася на міжнародний хіт. Це відомий співак з Неаполітанська пісня. Вона знялася в кіно і на театр, з Шенеджата.

Фестивалі
1958- Nuvole d'ammore (Sacchi-Acampora)
1959- Viento (Zanfragna-Benedetto) 
1959- O tramonto 'e ll'ammore (Fiorini-Genta) 
1959- Si ce lassammo (Ruocco-De Mura) 
1959- Feneste e fenestelle (D'Alessio-Ruocco) 
1959- '''Nnammuratella 'e maggio (De Gregorio-Acampora) 
1960- O sfaticato (Riccardi-Acampora) 
1960- L'urdime parole (Iervolino-Pennella-Acampora)
1960- L'urdema nustalgia (Pereila-Acampora-La Commara-Fiorelli)
1960- Canzone all'antica (S.Gaetani - A.Minervini) 
1961- E' desiderio (Barrucci-Sasso-Esposito) 
1961- Mare Verde (G.Marotta - S.Mazzocco) 
1961- É napulitana (M. Di Luito - G.Cioffi) 
1961- Cunto 'e Lampare (L.Bonagura - Recca) 
1961- Settembre Cu Me (R.Fiore - A.Vian) 
1962- Mandulinata blu (U.Martucci - S.Mazzocco) 
1962- Era Settembre (L.Cioffi - Gaiano) 
1962- Brigantella (Mennillo - Di Paola - Fanciulli) 
1963- Indifferentemente (U.Martucci - S.Mazzocco) 
1963- Catena d'Ammore (U.Martucci - S.Mazzocco) 
1964- Me Parlano e Te (S.Palomba - A.Vian) 
1964- Sole 'e Luglio (De Gregorio - Scuotto - Acampora) 
1965- É frennesia! (G.Pisano - F.Albano) 
1965- Niente Cchiù (C.Della Gatta - E.Alfieri) 
1966- Che chiagne a ffà! (Annona - Acampora - Donadio) 
1966- Rose d'o Mese e Maggio (Ippolito - S.Mazzocco) 
1966- Tutti vanno via (T.Cucchiara) 
1967- Casarella 'e Piscatore (L.Cioffi - Marigliano - Buonafede) 
1967- Biancaneve(Annona - Acampora - Manetta) 
1968- Lacrema (S.Palomba - E.Alfieri) 
1968- Comme a 'nu Sciummo (Barrucci - Gregoretti - C.Esposito) 
1969- Cara Busciarda (Fiore - Festa) 
1969- L'ultima sera (Barile - Pisano) 
1970- Ricorde 'e 'Nnammurato (Annona - Campassi) 
1970- Malacatena (Fiore - Festa - T.Iglio) 
1970- Sulitario (Di Domenico - Marigliano) 
1981-  'O tesoro (Langella - T.Iglio) 

Театр
Cunfiette 'e sposa (1969)
Sulitario (1970)O carabiniere (1972)
A mano nera (1973)
O cammurrista (1973)Cella 17 (1974)
O mariuolo (1975)
O fuggiasco (1975)
O rre d’è magliare (1976)
Nu telegramma (1976)
'''O presepio (1976)O professore (1977)A paggella (1977)A Befana (1978) O metronotte (1979)O diario  (1979)
Papà (1980)
Astrignete 'a 'mme (1980)O tesoro  (1981)
'O carabiniere (1981)

Фільмографія
 1980: La pagella

Дискографія

1961: Senti Napoli e poi...
1961: Naples - Today (London Records)
1964: Indifferentemente
1964: Mario Trevi con la orquesta de E.Alfieri (Ronde de Venezuela)
1965: Canzoni napoletane classiche
1966: Canzoni napoletane moderne
1970: Mario Trevi & Mirna Doris, Ammore 'e Napule (Fiesta record company)
1974: Le disque d’or des Chansons Napolitanes - Mario Trevi (Pickwick Records)
1975: Mario Trevi – vol.1
1975: Mario Trevi – vol.2
1975: Mario Trevi – vol.3
1975: Mario Trevi
1975: Si me sonno Napule
1975: Papà
1975:  'Nu telegramma
1975: Mario Trevi
1976: Mario Trevi recita le sue sceneggiate nel ruolo di 1° attore
1976:  'O presepio
1977:  'A paggella
1977: Senti Napoli e poi... (Sicamericana Sacifi)
1978:  'A befana
1978: Mario Trevi – 12° volume
1979: La sceneggiata napoletana
1979:  'E candeline
1979: Canzoni di Napoli (Music Hall)
1981: Mario Trevi - 14° volume
1982: Mario Trevi - 15° volume
1983: Mario Trevi - 18° volume
1984: Mario Trevi - 19° volume
1985:  'Nfizzo 'nfizzo
1986: Nun è 'nu tradimento
1986: Ancora io
1989: I miei successi di ieri... cantati oggi
1991: Tu si importante
1992: Cento canzoni da ricordare - vol.1
1992: Cento canzoni da ricordare - vol.2
1992: Cento canzoni da ricordare - vol.3
1992: Cento canzoni da ricordare - vol.4
1994: Cento canzoni da ricordare - vol.5
1994: Cento canzoni da ricordare - vol.6
1994: Carezze d'autore
1995: ...Pecché te voglio bene
1995: ...Niente - Trevi canta Daniele
1996: Nustalgia
2008: Il capitano e il marinaio
2011: Napoli Turbo Folk

Примітки

Посилання 
 http://www.mariotrevi.com/ 

Італійські актори
Італійські співаки
Кіноактори XX століття
Співаки XXI століття
Співаки та співачки, відомі під псевдонімами
Актори, відомі під псевдонімами